Рома́н Станисла́вович Ада́мов () — российский футболист. Заслуженный мастер спорта России (2008). Лучший бомбардир чемпионата России 2007 года.

Карьера игрока

Клубная 

Начал заниматься футболом с семи лет. Выступал за детские команды городов Белая Калитва и Красный Сулин, затем за волгоградскую «Олимпию» под руководством Леонида Слуцкого. В 2000—2001 годах играл за вторую команду украинского «Шахтёра» Донецк. В 18 лет дебютировал в основном составе клуба «Ростсельмаш» и завоевал место в основном составе. На юге России провёл четыре года. В 2004 году выступал за «Терек» и стал лучшим бомбардиром команды, забив 9 голов в 30 матчах. С декабря 2005 года выступал за «Москву». В первом сезоне провёл 34 матча и забил 11 голов, во втором — 35 матчей и 16 голов, став лучшим бомбардиром премьер-лиги (забил одинаковое количество мячей со спартаковцем Романом Павлюченко).

16 июня 2008 года во время чемпионата Европы подписал контракт с казанским «Рубином», сумма трансфера составила 4,5 миллиона евро. В матче против «Сатурна», ставшем для казанцев чемпионским, забил гол и отдал голевую передачу. Летом 2009 года перешёл в самарские «Крылья Советов» на правах аренды. В январе 2010 года перешёл в «Ростов» на правах аренды на год. В январе 2011 года аренда была продлена ещё на один сезон. Летом 2012 года подписал двухлетний контракт с клубом, однако после 6 туров в чемпионате не забил ни одного мяча, а контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

18 сентября 2012 года подписал однолетний контракт с чешской «Викторией» Пльзень.

Во второй половине 2013 года играл за любительский клуб «ТПФ» в первенстве Ростовской области. В составе команды Таганрогской птицефабрики выиграл Кубок газеты «Молот».

В январе 2014 года в качестве свободного агента присоединился к новосибирской «Сибири», а через год покинул её из-за долгов по зарплате и слабой результативности — в 12 играх в сезоне 2014/15 не забил ни одного гола. 1 февраля 2015 года завершил карьеру.

В сборной 
26 марта 2008 года дебютировал в национальной сборной России в товарищеском матче со сборной Румынии (0:3). На чемпионате Европы 2008 года в составе сборной стал бронзовым призёром. В дебютном матче против сборной Испании (1:4) на 70-й минуте заменил Владимира Быстрова, но запомнился лишь неудачной передачей. В оставшихся матчах на поле не выходил.

Последующая карьера 
В июле 2017 года Адамов был назначен руководителем детско-юношеских команд в структуре ростовского клуба. В ноябре того же года вошел в тренерский штаб «Ростова», а также стал координатором взаимодействия основной и молодёжной команд, молодёжки и детской школы. В феврале 2021 был назначен спортивным директором ФК «Строгино», уже в апреле покинул пост.

Достижения

Командные 
 «Терек»
 Победитель Первого дивизиона России: 2004

 «Рубин»
 Чемпион России: 2008

 «Виктория»
 Чемпион Чехии: 2012/13

 Сборная России
 Бронзовый призёр чемпионата Европы: 2008

Личные 
 Лучший бомбардир чемпионата России: 2007 (вместе с Романом Павлюченко (по 14 мячей).

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ПФК «Крылья Советов»

Футболисты России
Игроки сборной России по футболу
Игроки ФК «Олимпия» Волгоград
Игроки ФК «Ростов»
Игроки ФК «Шахтёр-2»
Игроки ФК «Ахмат»
Игроки ФК «Москва»
Игроки ФК «Рубин»
Игроки ФК «Крылья Советов»
Игроки ФК «Виктория» Пльзень
Игроки ФК «Сибирь»
Выпускники Волгоградской академии физической культуры